Алексе́й Ерёменко: Ерёменко, Алексей Борисович (род. 1964) — советский футболист, тренер.
 Ерёменко, Алексей Алексеевич (род. 1983) — финский и российский футболист.
 Ерёменко, Алексей Гордеевич (1906—1942) — политрук, запечатлённый на известной фотографии «Комбат».